Genßler ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Andreas Genßler (1748–1831), deutscher evangelischer Theologe und Historiker
 Peter Genßler (* 1957), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
Wilhelm August Friedrich Genßler (1793–1858), deutscher evangelischer Geistlicher